
Termin -{TGG}- ima više značenja.

 Genetički kod za triptofan
 Sultan Mahmud aerodrom, IATA kod aerodroma u Maleziji